Příjmení Crespi má více nositelů:

 Daniele Crespi (1590–1630), italský malíř
 Domenico Passignano (rodným příjmením Cresti či Crespi) (1559–1636), italský malíř
 Flavio Crespi (* 1980), italský reprezentant ve sportovním lezení
 Giuseppe Crespi, zvaný Lo Spagnuolo (1665–1747), italský malíř

Externí odkazy